Аци́с и Галате́я — мифологический сюжет, разработанный в «Метаморфозах» Овидия; история любви Ациса и нимфы Галатеи.

История этих мифологических персонажей стала предметом для многих произведений: стихов, опер, картин и скульптур.

Мифология 
Галатея (Γαλάτεια), дочь Нерея и Дориды, была морской нимфой, упоминающейся в древних работах Гомера и Гесиода, где она описывается как самая прекрасная и самая любимая из 50 Нереид. Овидий в своих «Метаморфозах» представляет её как возлюбленную Ациса (Ἄκις), сына  и наяды Symaethis, дочери реки Симето.

Когда ревнивый соперник Ациса — сицилийский циклоп Полифем, убил его камнем, Галатея обратила кровь возлюбленного в сицилийскую реку , духом которой он стал. Эта версия мифа не встречается нигде ранее, кроме как в творчестве Овидия. Но, по мнению греческого ученого Афинея, эта история была впервые придумана древнегреческим поэтом Филоксеном как политическая сатира против cицилийского тирана Дионисия Старшего из Сиракуз, чья любимая наложница Галатея поделилась своим именем с нимфой. Часть искусствоведов считают, что эта история была придумана, чтобы объяснить наличие святилища, посвященного Галатее на горе Этна.

В культуре

Литература и музыка 
Тема любви Ациса и Галатеи стала популярной в эпоху Возрождения и Барокко. В Испании Луис де Гонгора написал вызвавшую много восторгов поэму «Fábula de Polifemo y Galatea», опубликованную в 1627 году. Несколько раньше появился небольшой рассказ с таким же названием  (1611 год). Затем эта история получила оперную трактовку в очень популярной сарсуэле испанского композитора  (1708 год). Во Франции композитор Жан-Батист Люлли посвятил мифологическим героям свою оперу «Ацис и Галатея)» (1686). В Италии в 1703 году на эту тему была создана одноактная опера Джованни Бонончини «Polifemo followed». В 1708 году Георг Гендель написал пасторальную серенаду «», а в 1718 году — кантату «Ацис и Галатея».

После переезда Генделя в Англию он дал истории Ациса и Галатеи новую трактовку в своей пасторальной опере «» с английским либретто Джона Гея (Лондон, 1731). Также во время пребывания в Лондоне итальянский композитор Никола Порпора сочинил оперу «», в которой представлены герои одноимённого мифа. В Австрии в 1762 году Йозеф Гайдн написал своё сочинение «Acide e Galatea». Так как оно предназначалось для императорской свадьбы, то опера получила более счастливый конец, где пара влюблённых объявляет о своей бессмертной любви.

В 2021 году российский рэпер Pharaoh с участием рэпера Mnogoznaal выпустил сингл под названием «Акид». 

Также на тему истории Ациса и Галатеи были созданы несколько балетов, поставленных русскими и иностранными балетмейстерами.

Живопись и скульптура 
Достаточно много произведений живописи посвящены Ацису и Галатеи. В их числе: «Landscape with Polyphemus» Николя Пуссена (1649, Эрмитаж) и «Coastal landscape with Acis and Galatea» Клода Лоррена (1657, Дрезденская картинная галерея), где герои играют второстепенную роль на переднем плане. Этой мифологической паре, и в связи с ними Полифену, также посвящены работы Перино дель Вага, , Джованни Ланфранко, Жана Батиста Ван Лоо, Шарля де Лафосса, Жана-Франсуа де Труа, Антуана-Жана Гро и других художников.

Статуи Галатеи отдельно и в компании Ациса, начали изготавливать в Европе с XVI века. Некоторые работы включали также циклопа Полифема. Были созданы фонтаны, в скульптурных композициях которых присутствовали Ацис и Галатея. Среди авторов скульптурных произведений: Жан-Батист Тюби и . Миниатюрные рельефные изображения Ациса и Галатеи можно увидеть на прикладных предметах.

Литература 
 Grimal, Pierre (1986). The Dictionary of Classical Mythology. Oxford: Basil Blackwell. ISBN 0-631-20102-5.

Примечания

Ссылки 
 Metamorphoses poem by Ovid
 Acis and Galatea (A Greek Myth)
 Полифем, Акид и Галатея - Мифы Древней Греции

Персонажи древнегреческой мифологии
Герои древнегреческих мифов
Галатея